Сергей Фонвизин:
 Фонвизин, Сергей Иванович (1860—1936) — русский офицер и писатель, полтавский вице-губернатор.
 Фонвизин, Сергей Павлович (1783—1860) — предводитель дворянства Клинского уезда; председатель тайной московской масонской ложи.